Малеванов — фамилия; имеет женскую форму Малеванова.
 Малеванов, Владимир Львович (1881—1954) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор.
 Малеванов, Николай Александрович (1923—2007) — советский и российский учёный, историк-архивист, краевед и исследователь городов и усадеб Тульской области.

См. также 
 Малеваный